«Сиреневый пенни» () — стандартная почтовая марка Великобритании номиналом в 1 пенни и с портретом королевы Виктории, которая была в обращении с момента первого выпуска 12 июля 1881 года и до 1901 года.

История и описание 
Эта марка заменила недолго бывший в обращении «», поскольку Закон Великобритании о таможне и налоговом управлении () 1881 года сделал необходимым выпуск новых марок, которые также были бы действительны в качестве фискальных марок. С этой целью в том же году и был эмитирован «Сиреневый пенни», с надписью  («Почтовый сбор и »), тогда как на всех предшествующих марках была только надпись  («Почтовый сбор»).

Марка изготавливалась способом плоской печати и выпускалась двух видов:
 Клише I с 14 точками в каждом углу — с 12 июля 1881 года (напечатано  экземпляров).
 Клише II с 16 точками в каждом углу — с 13 декабря 1881 по 1901 год (напечатано  экземпляров).

«Сиреневый пенни» оставался стандартной маркой для оплаты пересылки писем на протяжении всего остального срока правления королевы Виктории и был издан огромными тиражами.

См. также

Примечания

Литература 
 
 Lee R. A. G. Great Britain: The Penny Lilac: Part 1. — The Great Britain Philatelic Society, 1963. 
 Lee R. A. G. Great Britain: The Penny Lilac: Part 2. — The Great Britain Philatelic Society, 1990. — 106 p. — ISBN 0-907630-01-4. 
 Stanley Gibbons Great Britain Specialised Stamp Catalogue: Vol. 1. Queen Victoria. — 15th rev. edn. — : Stanley Gibbons Limited, 2008. — 540 p. — ISBN 0-85259-681-2.

Ссылки 
 

 
 

Легендарные марки
Стандартные марки Великобритании
Появились в 1881 году
Исчезли в 1901 году
Королева Виктория в культуре
1881 год в Европе